Николай Ломен:
 Ломен, Николай Николаевич (1843—1909) — участник русско-турецкой войны, командир фрегата «Память Азова», впоследствии командир яхты «Полярная звезда», адмирал, генерал-адъютант.
 Ломен, Николай Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 4616; 16 декабря 1831.